Брансфилд () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Брансфилд, Майкл Джозеф (род. 1943) — прелат Римско-католической церкви, 8-й епископ Уилинг-Чарлстона.
 Брансфилд, Эдвард (1785—1852) — британский мореплаватель ирландского происхождения.

Топонимы 
 Брансфилд — пролив между Южными Шетландскими островами и Антарктическим полуостровом.